Schreckenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Schreckenbach (1928–2021), deutscher Archivar und Historiker
 Jana Schreckenbach (* 1982), deutsche Eishockeyspielerin
 Paul Schreckenbach (1866–1922), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Wolfgang Schreckenbach (1904–1986), deutscher Schriftsteller

Schreckenbach steht für
 Schreckenbach (Palling), ein Ortsteil der bayrischen Gemeinde Palling

Siehe auch:
 Schreckgraben
 Schrecksbach